Herman je lahko:

 Herman, moško osebno ime 
 Herman, priimek več znanih ljudi